Василяускас — литовская фамилия. Известные носители:

 Василяускас, Казим (род. 1990) — литовский автогонщик.
 Василяускас, Нериюс (род. 1977) — литовский футболист.
 Василяускас, Шарунас (род. 1989) — литовский баскетболист.

См. также 
 Василевский